Henry I Sinclair (1345–1400) – norwesko-szkocki arystokrata, hrabia Orkadów
 Henry II Sinclair (1375–1422) – norwesko-szkocki arystokrata, hrabia Orkadów
 Henry Sinclair (1907–1984) – szkocki arystokrata i polityk, 2. baron Pentland